Янчеп — национальный парк в Западной Австралии, расположенный в 42 км (26 милях) к северу от Перта. Парк известен своими пещерами, настоящим бушем и колониями коал. Также действуют образовательные программы, предоставляемые в сотрудничестве с местными аборигенами . Управляется Департаментом природы и парков Австралии.

История 
Аборигены использовали это место в качестве охотничьих угодий. Первым европейцем, побывавшим в Янчепе, был Джон Батлер, фермер, в 1834 году попавший туда во время поисков пропавшего скота и обнаруживший, что на территории проживаю аборигены. Затем исследователи и колониальные деятели обратили внимание на пещеры и изучили местность более подробно. В 1901 году первый белый человек построил здесь свой дом. Национальный парк был основан в 1957.

Флора и фауна 

В парке растут такие растения (в том числе деревья), как банксия, чайное дерево, , Corymbia calophylla, казуариновые, . Много диких цветов, например янчепская роза, анигозантос.

Парк является местом обитания нескольких видов млекопитающих-эндемиков Австралии, включая малого бандикута, западного серого кенгуру и один из валлаби. Организация BirdLife International отмечает его важность для птиц, особенно поддержания популяции из нескольких тысяч белохвостых траурных какаду в сезон, когда они не размножаются.

См. также 
 Янчеп — пригород Перта

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Западной Австралии
Появились в 1957 году в Австралии